Les plésiosaures (du grec : plesios « proche de » et sauros, « lézard ») sont de grands vertébrés diapsides aquatiques.

Historique 
Les plésiosaures ont longtemps été classés parmi les reptiles, avant que l'essor de la cladistique montre que les « reptiles » sont un groupe artificiel car paraphylétique.

Taxonomie 
Le nom de « plésiosaure » est appliqué aussi bien aux « vrais » plésiosaures de la super-famille ici décrite des plésiosauroïdés qu'au clade supérieur des plésiosauriens, qui comprend à la fois les formes aux longs cous (plésiosaures) et à cous courts (pliosaures).

Description 
Les plésiosaures (au sens de plésiosauroïdés) occupaient les niches écologiques des actuelles tortues marines, pinnipèdes et manchots, depuis le tout début de la période jurassique et jusqu'à l'extinction du Crétacé. Bien qu'étant de grands diapsides du Mésozoïque, ce n'étaient pas des dinosaures.

Controverse 
Il est parfois affirmé (notamment dans l'industrie touristique écossaise, surtout du côté du Loch Ness) que les plésiosaures ne se sont pas éteints, bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique, à part quelques clichés, tous flous, d'un prétendu plésiosaure (surnommé Nessie) vivant dans le Loch Ness. Les observations modernes qui sont rapportées sont expliquées (en mer) par des carcasses de requins pèlerins décomposées ou (un peu partout) par des canulars. L'hypothèse d'un plésiosaure pour expliquer les observations de Nessie est réfutée par la forme du cou de Nessie, qui d'après les témoignages et les photos est souvent présentée comme courbée (comme le cou d'un oiseau). Cette disposition était totalement impossible pour un plésiosaure, dont les vertèbres cervicales ne pouvaient pas adopter ce type de placement.

Tailles 
 Elasmosaurus : environ 15 mètres
 Kronosaurus : environ 10,9 mètres (qui est un Pliosauroidea)

Mosasaurus (à titre comparatif, car n'étant pas un plésiosaure) : 17 mètres de long

Habitudes 
Zoophage, il attaque ses proies en solitaire ou en petits groupes.

Notes et références

Références taxinomiques 
 où les Plesiosauroidea sont considérés comme super-famille (suffixe -oidea).

Références

Note

Article connexe 
 Liste de plésiosaures

Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Plésiosaure (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1943